Шоссер

 Шоссер, Антон — австрийский поэт
 Шоссер — просторечное название шоссейного велосипеда